Stictis is een geslacht in de familie Stictidaceae. De typesoort is Stictis radiata.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt dit geslacht 206 soorten (peildatum december 2021):

Stictidaceae
Schimmelgeslacht